Манифест фашизма () — работа футуриста Филиппо Маринетти, национал-синдикалиста Альчесте де Амбриса и фашиста Бенито Муссолини. Выражает основные идеи и позиции итальянского фашизма.

Содержание 
Манифест был опубликован в «Il Popolo d'Italia» 6 июня 1919 года. Он состоит из четырёх разделов, каждый из которых описывает программу фашистов в политической, социальной, военной и финансовой областях.

В политическом разделе были обозначены такие цели и задачи как:
 Всеобщее избирательное право;
 Пропорциональное представительство на региональном уровне;
 Избирательное право для женщин;
 Создание национальных советов по делам экономики;
 Роспуск Сената Италии;
 Формирование Национальных советов (министерств) труда, промышленности, транспорта, здравоохранения, связи и т. д.

В разделе социальной политики:
 Введение 8-часового рабочего дня;
 Установление размеров минимальной заработной платы;
 Участие рабочих в управлении производством;
 Усиление влияния профсоюзов;
 Ремонт и реконструкция железных дорог, а также постройка новых;
 Пересмотр законопроекта о страховании по инвалидности;
 Сокращение пенсионного возраста с 65 до 55 лет.

В военном разделе:
 Создание краткосрочной службы в национальной милиции со специальными оборонительными обязанностями;
 Национализация военных заводов;
 Мирная, но конкурентоспособная внешняя политика.

В разделе финансов:
 Сильный прогрессивный налог на капитал;
 Захват всего церковного имущества и отмена всех епархий, на которых лежит огромная ответственность за нацию и привилегии бедных слоев населения;
 Пересмотр всех контрактов на военные положения;
 Пересмотр всех военных контрактов и захват в них 85 % прибыли.

Таким образом, манифест сочетал в себе идеи классового сотрудничества, корпоративизма и демократизма.

См. также 
 Манифест футуризма

Примечания 

Итальянский фашизм
Произведения 1919 года
Фашистские книги
Манифесты